L’éternel retour est une notion philosophique antique qui considère le temps comme cyclique et non linéaire.
 Nietzsche a notamment repris le concept à son compte, voir Éternel retour (concept nietzschéen).
 Le Mythe de l'éternel retour est une œuvre de Mircea Eliade.
 L'Éternel Retour, un film de Jean Delannoy sur un scénario de Jean Cocteau, sorti en 1943.
 L'éternel retour du même se trouve évoqué dans la Bible en Qohelet 1,4-10.